Hirschbronn ist der Name von Orten:

 Hirschbronn (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hirschbronn (Schrozberg), Ortsteil der Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hirschbronn (Sachsen bei Ansbach), Ortsteil der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch
Hirschbrunn